Кавалерия Греческого королевства  была преемницей греческой кавалерии эпохи Освободительной войны и далёкой предшественницей сегодняшних бронетанковых войск Греческой республики.
На протяжении почти восьми десятилетий с момента установления монархии королевской греческой кавалерии не пришлось принимать участие в каких либо серьёзных военных действиях, за исключением кратковременной тридцатидневной греко-турецкой войны 1897 года,
Однако следуя международным тенденциям развития этого рода войск, к 1912 году кавалерия Греческого королевства была готова принять участие в победоносных для греческого оружия Балканских войнах

Греческая кавалерия в царствование короля Оттона 

После завершения Освободительной войны (1821—1829) была предпринята попытка организации всех секторов функционирования современного государства.
Организация регулярной армии была одной из самых значительных первоочередных задач.

Как и другие рода армии, кавалерия прошла через эволюционный процесс, который в общих чертах был следующим:
9 февраля 1833 года был издан указ о организации армии, формирования Полка кавалеристов копьеносцев (Συντάγµατος Λογχοφόρων ιππέων (уланов).
16 мая того же года был подписан договор с Баварией, согласно которому Греция получила право вербовать в Баварии военный корпус из 3. 500 добровольцев офицеров и рядовых с 4-х летними обязательствами.
Среди частей которые планировались сформировать были и две илы кавалерии.
Между тем и до формирования новой армии, в Греции оставался корпус Королевской Баварской армии, который сопровождал возведённого на трон Греции баварца короля Оттона при его прибытии и насчитывал 3500 человек, включая кроме прочего 2 илы кавалерии уланов.
Этот корпус оставался в Греции год и именовался Вспомогательный корпус (Επικουρικού Σώµατος).
Та часть Указа касающаяся формирования Полка кавалеристов-копьеносцев (Συντάγµατος Λογχοφόρων Ιππέων), была непосредственно связана с кавалерией.
Полк Копьеносцев состоял из штаба и 6 ил, и насчитывал 39 офицеров и унтер-офицеров, 642 рядовых при 681 конях.

Полк базировался в городе Аргос и его первым командиром был эпилархос (Επίλαρχος — командир эскадрона) Димитриос Каллергис.
Полк был вооружён российскими винтовками.
Мундиры копьеносцев происходили из французской помощи и все были подобны французскому образцу.
Полк копьеносцев был переименован в штыковой полк (Σύνταγµα Λογχιστών) согласно королевскому указу от 13. 1.1836 и состоял из штаба и 6 ил общей численностью в 37 офицеров и унтер-офицеров, 660 рядовых при 634 конях. Разница между числом офицеров и рядовых и коней объясняется тем что не предусматривались кони для вспомогательного персонала ил в мирное время. Половина состава каждой илы была вооружена карабинами.
Существенная разница между Полком копьеносцев и Штыковым полком заключалась в том, что кавалеристы нового полка были обращены на половину в карабинеров. Карабины на вооружении полка были нарезными винтовками, которые имели более короткий ствол по сравнению с соответствующими гладкоствольными винтовками пехоты. Карабины которые использовала греческая кавалерия были баварского стандарта 1816 года и диаметра 14 мм, а также британские карабины разного типа.
В период 1833—1836 были куплены кони из Турции (!). Кроме этого кавалерия использовала кони которые были переданы французской армией генерала Мезона после её эвакуации из Пелопоннеса.
В тот же период были закуплены и упряжь (ιπποσκευές) из Баварии и Англии.
Были построены казармы кавалерии в городе Аргос.
Штыковой полк был расформирован согласно королевскому указу от 16.11.1837 и были созданы два независимых штыковых эскадрона (Μοίρες Λογχιστών) в Аттике и Арголиде, с 3 илами в каждой из них. Каждый эскадрон имел свой собственный штаб и насчитывал 19 офицеров и 306 рядовых при 277 конях.
В следующем году были расформированы по одной иле из каждого эскадрона.
Вооружение греческих кавалеристов в эти годы состояло из изогнутой сабли с железной рукояткой, пистолета и маленькой пики, которая в своём основании имела бело-голубые ленты.
В 1843 году два эскадрона были сведены в один с двумя илами и общей численностью в 11 офицеров и 168 рядовых при 132 конях

Участие в Конституционной революции 1843 года 

Восстание греческой армии в сентябре 1843 положило конец абсолютизму короля Оттона,.
Королевский двор был вынужден предоставить Конституцию и ограничить число баварских чиновников.
В стране была установлена конституционная монархия.
Кавалерийский полк принял активное участие в этом восстании.
Более того, его командир, полковник Димитриос Каллергис, был одним из руководителей восстания и вёл переговоры с королевским двором и дипломатическими миссиями.

В годы Крымской войны 

Новость о русско-турецкой войне, преподносившейся как война за православие, вызвала в Греции взрыв энтузиазма и милитаристскую атмосферу. Присоединение провинций, оставшихся за пределами возрождённого греческого государства, встало на повестку дня. Слухи о вытеснении православия из «Святой Земли», в пользу католиков, а также слухи об опасностях, угрожающих Вселенскому патриархату в октябре 1853 года, умножали милитаристские настроения православных греков.

Россия усиливала эту атмосферу через неопределённые обещания и заверения, поскольку вступление Греции в войну против Османской империи создавало отвлекающий военный фронт. Хотя греческий королевский двор и почти все члены правительства были сторонниками военного решения, официального вступления в войну не последовало. Но король и правительство не стали чинить препятствий для ведения негласной войны. Иррегулярные отряды добровольцев из Греческого королевства вторглись в османские провинции и при поддержке местных греческих военачальников подняли восстания.

Веря своей тёте, великой княгине Софии, Оттон полагал, что Австрия согласится на присоединение Фессалии к Греции. Но он не осознавал, что Британия и Франция будут противодействовать всеми силами изменению границ в ущерб Османской империи, и игнорировал присутствие флотов двух держав в Эгейском море.
Эта политика ставила Грецию в положение единственной европейской страны союзницы России, против альянса (Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство), который косвенно поддерживала Австрия. Так, при негласной поддержке Греции, откуда непрерывно шли бойцы, оружие и припасы, в восстание были вовлечены регионы Эпир, Македония и Фессалия.
Повстанцы и волонтёры из Греческого королевства придерживались тактики партизанской войны, в которой участие греческой кавалерии было ограниченным.

Самым известным кавалеристом принявшим участи в этих военных действиях был 60-летний ветеран Освободительной войны 1821—1829 годов генерал-майор Христодулос Хадзипетрос, который одержал победы над османами в боях при Лутра и у города Каламбака. В своём приказе Хадзипетрос говорит о «победе над 6 тыс. осман, о захваченных 5 орудиях, 90 шатров, 600 ружей, 3-х знамёнах» и т. д..
Однако в результате дипломатического давления, а затем прямой военной интервенции Оттон был вынужден дать приказ свернуть эти военные действия.

Кавалерия в последний период правления Оттона 
В 1852 году эскадрону кавалерии была добавлена ещё одна ила и эскадрон достиг общей численности в 325 человек при 277 конях.

В 1856 году был создан конезавод Арголиды, который взял на себя подготовку кавалеристов и коней. Конезавод был упразднён через 7 лет, 24.11.1863.
В 1860 году штыковой эскадрон был переименован согласно королевскому указу от 06/09 в гиппархию (Ιππαρχία) и число ил было увеличено до четырёх. Каждая ила состояла из 4 офицеров и 93 рядовых.
В 1861 году был создан ипподром Афинского гарнизона, который взял на себя кавалерийскую подготовку своих офицеров, подготовку инструкторов верховой езды, тренировку молодых и вновь полученных коней и подготовку новобранцев кавалерии.

Кавалерия в период правления короля Георга 

Баварец Оттон был низложен в октябре 1862 года.
На трон Греции, с согласия Великих держав, был возведён король Георг из датской династии Глюксбургов;
Тот же период был отмечен значительными переменами в господствовавших до того военных догмах касательно кавалерии. С Крымской войны (1854-55) и далее началось стремительное развитие огнестрельного оружия, немедленным следствием которого стало упразднение догмы Тяжёлой кавалерии.
Во Франции император Наполеон III расформировал полки Тяжёлой кавалерии уланов и сформировал из них Полки Лёгкой кавалерии драгунов и гусаров.
Так и в Греции копьеносная (пики) кавалерия была упразднена королевским указом от 8 ноября 1866 года. Согласно указу Штыковая гиппархия (Ιππαρχία Λογχιστών) была трансформирована в Лёгкую кавалерию, в гиппархию акроболистов (стрелков) (Ιππαρχία Ακροβολιστών), состоящую из штаба и 4 ил, и насчитывавшую 22 офицера и 196 рядовых при 365 конях.
В 1867 году в эту гиппархию была добавлена ещё одна ила, увеличив её силу до 26 офицеров, 491 рядовых при 444 конях.
Создание вместо Тяжёлой кавалерии (копьеносцев) гиппархии стрелков, стало переходом от одной крайности к другой, поскольку акроболисты были способны только для ведения ближней разведки и непродолжительного боя в пешем строю.
Мундиры акроболистов были установлены указом от 24 мая 1868 года, с упразднением мундиров уланов и внедрением мундиров по образцу венгерских гусаров. Их вооружение состояло из сабли, карабина и пистолета французского образца.
Позже (1877) на вооружение была принята Винтовка Гра.
В 1868 году была сформирована Королевская гвардия (Βασιλική Φρουρά) под древним именем элитных частей, Агема («Αγηµα») и под командованием генерала или полковника.
Королевская гвардия состояла из штаба, двух пехотных рот и одной кавалерийской илы.
Ила насчитывала 4 офицеров и 96 рядовых, все при конях.
Одной из особенностей Агемы было то, что её унтер-офицеры превосходили на одну степень своих коллег того же звания остальной армии, а рядовые считались равными по званию с армейскими капралами.
В 1869 были построены кавалерийские казармы в Афинах (были разрушены впоследствии при расширении Марсового поля.
В 1877 году был создан Кавалерийский полк, включавший в себя 2 эпилархии (Επιλαρχίες) и 5 ил. Полк насчитывал 845 человек при 798 конях, Двумя годами позже Полк насчитывал 633 человек при 584 конях. Однако в случае войны и мобилизации сила Полка увеличивалась до 919 человек при 835 конях и 86 мулов.
В период 1880-81 годов были созданы 3 отдельные гиппархии, каждая из которых состояла из 5 кавалерийских ил и одной пешей, общей силой в 2852 человек при 2487 конях.
Годом позже кавалерия была организована в 4 гиппархии но с 4 илами каждая и насчитывала 1500 человек, из которых всадников было 1308.
Законом от 22 июня 1884 года было разрешено вступление в греческую армию в звании младшего лейтенанта греческих граждан, которые были выпускниками иностранных военных училищ.
Этот закон был использован почти исключительно только в кавалерии и в течение ряда лет в греческую кавалерию поступили на службу офицеры выпускники кавалерийского училища из итальянской Модены и других западноевропейских кавалерийских училищ.
В том же году в Афинах было создано кавалерийское училище, в которое был включён и ипподром Королевской гвардии и гарнизона Афин, с целью подготовки достаточного числа инструкторов верховой езды и выездки лошадей.
В 1885 году, вместо 3 гиппархий, были образованы 1-й, 2-й и 3-й кавалерийские полки, каждый из которых состоял из 4 ил. В том же году при Военном министерстве было создано Бюро кавалерии.

В 1886 году в страну было импортировано большое число коней и сопутствующего кавалерийского снабжения. В том же году началось строительство казарм кавалерии в городе Лариса.
Аннексия Восточной Румелии Болгарией в 1885-86 годах вызвала мобилизацию греческой армии, перед завершением которой 1 мая 1886 года греческая кавалерия насчитывала 2951 человек при 2476 конях.
В 1888 году на Марсовом поле в Афинах рядом с казармами был построен крытый ипподром, получивший имя полковника Мелеагру (Ιπποδρόµιο Σχου Μελεάγρου), который впоследствии был снесён вместе с казармами.

В период 1887—1896 состав греческой кавалерии оставался неизменным.

Первая Олимпиада современности 

На Первой Олимпиаде современности, состоявшейся в Афинах в 1896 году, конный спорт не был представлен.
Участие греческой кавалерии в Играх было ограничено официальными церемониями и обеспечением контроля в ходе Марафонского забега.
Однако в выпущенном по случаю альбоме «Греция в период Олимпиады 1896 года» кроме прочего представлены также портреты офицеров греческой кавалерии.

Странная война 1897 года 

Тридцатичетырёхдневную войну 1897 года греческие историки считают в основном результатом международных финансовых и политических интриг.
Г. Руссос пишет, что те, кто приобрели греческие облигации до 1897 года и продали их после последовавшей войны и установления международного контроля над Грецией, сколотили огромные состояния. Среди них были не только немецкие банкиры и кайзер Вильгельм, но и греческие банкиры и члены греческой королевской семьи
Немецкий генерал К. Гольц, который был действительным командующим турецкой армии, в своей книге «История греко-турецкой войны», именует её «трагической опереттой».
Участвовавшие в войне итальянские добровольцы, утверждали, что отход греческой армии был запланирован до начала войны. А. Чиприани писал о «предрешённом, запрограммированном отходе». Другой итальянский доброволец обращался к грекам «popolo tradito» (преданный народ). Примечательно, что и турецкий генштаб в своём докладе «признаёт мужество греческих войск», но в заключении пишет, что «греки не проявляли намерение воевать действительно» (de ne pas combattre sérieusement) и именует эту войну «симуляцией войны» (simulacre de guerre). В последней строчке этого доклада: «Следуя из этого, мы считаем, что Высшее греческое военное командование имело приказ оставлять шаг за шагом территорию, не ставя под угрозу жизни своих солдат».
Эта странная война была остановлена после вмешательства российского императора Николая 5/17 мая 1897 года.

Кавалерия Греческого королевства в войне 34 дней 
В 1897 году перед греко-турецкой войной греческая кавалерия состояла из трёх полков насчитывавших в общей сложности 10 кавалерийских ил и 3-5 пеших ил.

Война началась 5 (17) апреля и завершилась 8 (20) мая 1897 года.
Военные действия между греческой армией под командованием наследного принца Константина и османской армией, под командованием Этема паши продолжились 34 дня и происходили на двух военных театрах — в Фессалии (основной) и Эпире (вспомогательный).
Две греческие дивизии, Ι и ΙΙ, составляли армию Фессалии и только одна дивизия, ΙΙΙ, являлась одновременно армией Эпира.
В том что касается кавалерии, наблюдалась нехватка коней, в то время как кавалерийские полки насчитывали половину своего численного состава мирного времени и были вынуждены сформировать и илы без коней.
В общей сложности греческая кавалерия выставила 10 конных ил насчитывавших 970 клинков и 5 ил без коней.
Кавалерия была распределена следующим образом:
на фессалийском фронте -
3-й полк с 1, 2, 3 и 4 илами. С 12 апреля полк был усилен только что сформированной 6-й илой. Командиром полка до 11 апреля был подполковник кавалерии Константин Гривас (Κων. Γαρδικιώτης Γρίβας), после чего командование полком принял Димитрис Зикос (∆ηµ. Ζήκος).
Эскадрон 2-го полка, состоящий из 2-й и 3-й ил, под командованием Эмилия Карвуниса (Αιµιλίου Καρβούνη), .
4-я ила 1-го кавалерийского полка.
Пешее подразделение состоящее из 1-й, 4-й, 5-й и 6-й пешей ил 2-го кавалерийского полка 5-й пешей илы 3-го кавалерийского полка под командованием Александра Метаксаса (Αλεξ. Μεταξά).

Фронт Эпира — 1-й кавалерийский полк состоящий из 1-й, 2-й и 3-й ил под общим командованием Александра Суцоса (Αλεξ. Σούτζο) .
С 12 апреля верховное командование всей кавалерии, действовавшей в Фессалии, было возложено на подполковника кавалерии Константина Гриваса.
Однако участие (или неучастие) кавалерии в серьёзных боях в Фессалии было обусловлено её близостью к ставке наследного принца.
Кавалерия была использована в основном для прикрытия частей, в качестве ядра для сбора отступивших частей и для разведки.
3-й кавалерийский полк с успехом принял участие в бою при Делериа 11 апреля.

В попытке обеспечить военными лаврами принцев, королевский двор преувеличивал боевой вклад частей приближённых к штабу и коронованным особам, как «девственной батареи», по выражению Г Руссоса, в которой служил принц Николай, так и кавалерии, в операциях которой упоминается наследный принц Константин.
Так в историографии появился термин Бой у Фарсала (23 апреля).
Т. Пангалос, будущий генерал и диктатор, будучи участником событий, впоследствии писал, что у Фарсала не было никакого сражения, а лишь незначительные столкновения выдвинутых патрулей, после которых последовал очередной приказ о отступлении возглавляемых Константином 20 тысяч солдат.
Однако этого было достаточно чтобы в правительственном сообщении отметить принцев, которые таким образом почтили день ангела своего отца, короля Георга.
Пангалос пишет что это виртуальное сражение осталось в истории благодаря нескольким полотнам мобилизованного для этой цели придворного художника Георгиоса Ройлоса.
Между тем действительные сражения шли на правом фланге греческой армии, где командир 3-й бригады, полковник Смоленски, не подчиняясь приказам, остановил турок у Велестино.

Смоленски отразил 17 апреля атаку турецких сил, насчитывавших 8 тыс. пехотинцев, 800 всадников и артиллерию. Их потери достигли 1300 убитыми и раненными, в то время как бригада Смоленски потеряла 30 человек убитыми и 100 раненными. Это была победа, но своей победой Смоленски компрометировал наследного принца Константина, с его непрерывными отступлениями".

В тот же день Смоленски во главе своей бригады в 4 тыс. штыков вновь отразил атаку турок и одержал победу. В этот день турки потеряли 1 тысячу убитыми и раненными. Смоленски потерял 100 человек".
2-я ила 2-го кавалерийского полка и 4-я и 5-я ила пешего соединения приняли участие в первом бою при Велестино 15.4.1897.
1-я, 2-я и 3-я пешие илы приняли участие в втором бою при Велестино 17 и 18.4.1897.
Турки отступили, но ночью Смоленски получил от Константина послание о своём отходе.
Смоленски разразился криками «Позор ! Позор ! Солдаты принца, такие же как мои, могут одерживать победы, если ими командует способный командир»..
Когда утром турки вновь начали атаку, бригада Смоленски осталась с оголённым левым флангом. Чтобы избежать окружения, Смоленски был вынужден отступать шаг за шагом, продолжая сражаться. Бой продолжался целый день и прекратился с наступлением ночи. Ночью основные силы бригады Смоленски ускользнули с «Пилаф тепе», в направлении Волоса. Турки не решились преследовать Смоленски, но заняли Велестино и сожгли его.
В этом, третьем бое при Велестино, турки потеряли 3500 человек убитыми и ранеными, в то время как греческие потери не превысили 370 человек.
В третьем бою при Велестино приняли участие 2-я ила 2-го кавалерийского полка и 1-я, 2-я и 3-я илы пешего соединения.
2-я ила 2-го кавалерийского полка и 1-я, 2-я и 3-я илы пешего соединения приняли участие в бою при Велестино 23 и 24.4.1897.
Константин решился наконец дать Сражение при Домокосе (5 мая), при этом держа бригаду Смоленски на расстоянии, но и после Домокоса вновь отступил.
В этом сражении приняла участие вся кавалерия фессалийской армии, 7 конных и 5 пеших ил.

Состояние кавалерии до начала победоносных Балканских войн (1912—1913) 

К 1904 году греческая армия располагала тремя кавалерийскими полками (1-м, 2-м и 3-м), каждый из которых состоял из 4-х ил плюс две илы которые разворачивались при мобилизации.
В 1905 году кавалерийские части были вооружены винтовками Mannlicher M1895.
В 1906 году при кавалерийском училище наездников (Ιππευτική Σχολή) был создан конный ветеринарный центр (Νοσοκοµείο Κτηνών).
В целом период с окончания войны 1897 года и до 1909 года характеризуется реорганизацией армии, произведенной в основном правительствами του Теотокиса.
В августе 1909 года произошёл мятёж афинского гарнизона.
Мятёж имел явно выраженный антимонархистский характер, восставшие требовали у ограничить вмешательство королевского двора в дела армии.
Одной из основных целей движения была реорганизация и модернизация армии.
В 1910 году при Военном министерстве была создана Дирекция кавалерии (∆ιεύθυνση Ιππικού).
В рамках предпринятой движением офицеров реорганизации армии, в 1911 году в Грецию прибыла французская военная миссия возглавляемая генералом Joseph-Paul Eydoux.
Французский полковник кавалерии de Tournade принял командование 2-м кавалерийским полком в Афинах.
По указанию французской миссии был подготовлен План организации армии (Οργανισµός του Ενεργού Στρατού) (закон 3995 от 7.1.1912). Согласно этому руководству кавалерия должна была состоять из трёх полков — 1-й (Лариса), 2-й (Афины), 3-й (Кардица), причём первые два полка составляли Кавалерийскую бригаду. С 15.2.1912 новый устав вступил в силу и было сформировано первое большое кавалерийское соединение в Греции , Кавалерийская бригада.
Через 8 месяцев Греция вступила в Балканские войны, в которых Кавалерийская бригада приняла заметное участие.

Борьба за Македонию 

В начале XX века, на ещё оккупированной турками территории Македонии, греческое население столкнулось ещё с одной угрозой. Болгарские претензии на Македонию и насильственные действия сторонников болгарского экзархата, при потворстве турецких властей, против сторонников Константинопольского патриархата, вынудили греков-македонян создать отряды самообороны и вести военные действия как против турок, так и против болгар.

Несколько десятков младших офицеров оставили греческую армию и отправились добровольцами в Македонию.
При этом, учитывая тот факт что официально Греция не принимала участие в событиях, они действовали под псевдонимами.
Среди них были и офицеры кавалерии, такие как Димитрис Вардис, Панайотис Клитос, Эниан Дедусис и Иоаннис Цангаридис.
Однако военно-пропагандистская деятельность Борьбы за Македонию не отмечена участием в ней каких либо кавалерийских отрядов.

Примечания 

Кавалерия
Вооружённые силы Греции